97 rok naszej ery
 97 rok przed naszą erą
 97 liczba pierwsza
 97 jest liczbą atomową pierwiastka berkelu
 droga wojewódzka nr 97
 linia kolejowa nr 97
 astronomia
 galaktyka NGC 97
 mgławica Sowa (Messier 97)
 planetoida (97) Klotho
 misja promu kosmicznego STS-97
 gry
 FIFA 97
 literatura
 Sonet 97 Williama Szekspira 
 Polsko-Czeska Grupa Poeci '97
 muzyka 
 polski zespół Szwadron 97
 album Closterkeller Koncert '97
 samochód Saab 97
 wojsko
 polski karabin automatyczny Karabinek wz. 97
 amerykański okręt USS Murray (DD-97)
 amerykański samolot Boeing C-97 Stratofreighter
 niemiecki okręt z okresu pierwszej wojny światowej U-97
 niemiecki okręt z okresu drugiej wojny światowej U-97
 niemieckie działo 7,5 cm PaK 97/38
 japońskie uzbrojenie: Typ 97
 czołg średni Typ 97 Chi-Ha
 czołg średni Typ 97 Shinhoto Chi-Ha
 czołg średni Typ 97 Chi-Ni
 tankietka Typ 97 Te-Ke
 81 mm moździerz Typ 97
 90 mm moździerz Typ 97
 150 mm moździerz Typ 97
 granat Typ 97
 karabin przeciwpancerny 97-Shiki
 Karabin wyborowy 97-Shiki
 torpeda Typ 97
 włoski samolot Caproni Ca.97
 97 Pułk Piechoty (II RP)
 97 Pułk Piechoty (LWP)
 97 Pułk Piechoty (1 Górnoreński)
 97 Oddział Pograniczny NKWD
 97 Pułk Artylerii Obrony Przeciwlotniczej
 97 Połtawska Brygada Zmechanizowana
 czeski klub piłkarski FK Jablonec 97